Ośmym przystankiem w Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 było słoweńskie Ljubno. Na listach startowych nie pojawiły się dwie czołowe zawodniczki tego sezonu, mianowicie Sara Takanashi oraz Yūki Itō. W kwalifikacjach do konkursów głównych wystartowały trzy Polki, jednak dwukrotnie żadna z zawodniczek nie przeszła kwalifikacji. Dwukrotnie w kwalifikacjach najlepsza była Anastasija Barannikowa, warto wspomnieć także, że w poprzedzających drugi konkurs kwalifikacjach Daniela Iraschko-Stolz ustanowiła nowy rekord skoczni wynoszący 96,5 metra. W pierwszym konkursie indywidualnym najlepsza była Norweżka Maren Lundby, natomiast w drugich zawodach Niemka Katharina Althaus.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Ljubnie był Marko Mlakar, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska oraz Renata Nadarkiewicz.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3964/2017JP3964PROG.pdf
 Wyniki kwalifikacji do pierwszego konkursu: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3964/2017JP3964RLQ.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3940/2017JP3940RL.pdf
 Wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3941/2017JP3941RLQ.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3941/2017JP3941RL.pdf
 Tabela PŚ po konkursach w Ljubnie: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3941/2017JP3941WC.pdf
 Puchar Narodów po konkursach w Ljubnie: http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3941/2017JP3941NCS.pdf

Przypisy 

Ljubno
2017 w Słowenii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ljubnie